Feber is een achternaam, en kan verwijzen naar:

 Louis Jean Marie Feber (1885-1964), Nederlands schrijver en politicus
 Gustaaf Hendrik Alexander Feber (1900-1982), president van de Hoge Raad der Nederlanden
 Nancy Feber (1976), Belgisch tennisser

Verder:
 Feber (motorfiets), een historisch motorfietsenmerk

Nederlandse of Vlaamse achternaam